Ennomos bezeichnet:
 (4709) Ennomos, ein Asteroid
 Ennomos (Spanner), eine Schmetterlings-Gattung 
 Ennomos (Mythologie), Figur der griechischen Mythologie